Saint-Patrice ist die Bezeichnung folgender Orte und Gemeinden:
 Saint-Patrice, Ort im Département Indre-et-Loire, Frankreich

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Patrice-de-Beaurivage, Provinz Québec, Kanada
 Saint-Patrice-de-Claids, Département Manche, Frankreich
 Saint-Patrice-de-Sherrington, Provinz Québec
 Saint-Patrice-du-Désert, Département Orne, Frankreich